Bloodride steht für:

 eine norwegische Horror-Anthologie-Fernsehserie, siehe Blutiger Trip
 eine finnische Metal-Band, siehe Bloodride (Band)